Архиепархия Веллингтона () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Веллингтон, Новая Зеландия. В митрополию Веллингтона входят епархии Гамильтона, Данидина, Крайстчёрча, Окленда, Палмерстон-Норта. Кафедральным собором архиепархии Веллингтона является собор Святейшего Сердца Иисуса.

История 

20 июня 1848 года Святой Престол учредил епархию Веллингтона, выделив её из апостольского викариата Западной Океании (сегодня — епархия Окленда).

26 ноября 1869 года и 5 мая 1887 года епархия Веллингтона передала часть своей территории в пользу возведения новых епархий Данидина и Крайстчёрча.

10 мая 1887 года епархия Веллингтона была возведена в ранг архиепархии.

6 марта 1980 года архиепархия Веллингтона передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Палмерстон-Норта.

Ординарии архиепархии 
 епископ Филипп-Жозеф Виар (20.06.1848 — 2.06.1872);
 архиепископ Фрэнсис Мэри Редвуд (10.02.1874 — 3.01.1935);
 архиепископ Томас О’Ши (3.01.1935 — 9.05.1954);
 кардинал Питер Томас Маккифри (9.05.1954 — 18.11.1973);
 кардинал Реджинальд Джон Делагарди (25.04.1974 — 29.01.1979);
 кардинал Томас Стэффорд Уильямс (30.10.1979 — 21.03.2005);
 кардинал Джон Эчерли Дью (21.03.2005 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1949 || 78.000 || 550.000 || 14,2 || 191 || 85 || 106 || 408 ||  || 100 || 669 || 55
|-
| 1966 || 125.380 || 830.000 || 15,1 || 360 || 181 || 179 || 348 ||  || 283 || 931 || 87
|-
| 1970 || 143.500 || 846.555 || 17,0 || 361 || 178 || 183 || 397 ||  || 183 || 1.041 || 92
|-
| 1980 || 157.511 || 954.336 || 16,5 || 332 || 154 || 178 || 474 ||  || 361 || 735 || 91
|-
| 1990 || 87.081 || 567.000 || 15,4 || 163 || 78 || 85 || 534 || 1 || 116 || 339 || 50
|-
| 1999 || 82.201 || 515.124 || 16,0 || 128 || 71 || 57 || 642 ||  || 82 || 235 || 48
|-
| 2000 || 82.201 || 515.124 || 16,0 || 133 || 70 || 63 || 618 ||  || 86 || 231 || 48
|-
| 2001 || 84.201 || 515.124 || 16,3 || 141 || 71 || 70 || 597 ||  || 98 || 223 || 48
|-
| 2002 || 84.204 || 515.124 || 16,3 || 123 || 65 || 58 || 684 ||  || 82 || 217 || 48
|-
| 2003 || 81.189 || 559.350 || 14,5 || 122 || 63 || 59 || 665 ||  || 83 || 201 || 48
|-
| 2004 || 81.189 || 522.504 || 15,5 || 124 || 64 || 60 || 654 ||  || 84 || 203 || 47
|-
| 2010 || 83.214 || 550.000 || 15,1 || 119 || 60 || 59 || 699 ||  || 82 || 180 || 47
|-
| 2014 || 78.198 || 622.347 || 12,6 || 114 || 62 || 52 || 685 ||  || 67 || 154 || 44
|-
| 2017 || 82.820 || 654.000 || 12,7 || 114 || 60 || 54 || 726 || 1 || 68 || 132 || 24
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт  
  Информация  

Католические епархии Новой Зеландии
Веллингтон